Chitra-weekschildpadden (Chitra) zijn een geslacht van schildpadden uit de familie weekschildpadden (Trionychidae). De groep werd voor het eerst wetenschappelijk beschreven door John Edward Gray in 1844.

Verspreiding
De drie soorten hebben allemaal een iets ander verspreidingsgebied; C. chitra leeft in Thailand, Maleisië en delen van Indonesië; Java en Sumatra. Chitra indica leeft in Bangladesh, India, Nepal en Pakistan. De taxonomische status van de soort Chitra vandijki (vernoemd naar de Nederlandse zoöloog Peter Paul van Dijk) is niet geheel onomstreden omdat de schildpad (voor zover bekend) niet in het wild is aangetroffen. Het holotype werd gekocht op een markt. Deze soort leeft in Myanmar (voormalig Birma).

Uiterlijke kenmerken
De drie soorten worden behoorlijk groot, er zijn exemplaren met een schildlengte van ruim een meter bekend. Toch zijn er weekschildpadden die nóg groter worden zoals de reuzenweekschildpadden uit het geslacht Pelochelys.

De neuspunt van de Chitra- soorten is slurf-achtig verlengd en de kop lijkt wel versmolten met het schild, hoewel dit bij andere weekschildpadden ook wel voorkomt.

Taxonomie
Geslacht Chitra
 Soort Chitra chitra
 Soort Kortkopweekschildpad (Chitra indica)
 Soort Chitra vandijki

Bronvermelding

Weekschildpadden